Сторм Джеймс Ру (, 13 января 1993, Сомерсет-Уэст, ЮАР) — новозеландский футболист, защитник национальной сборной Новой Зеландии и австралийского клуба «Сентрал Кост Маринерс».

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2012 году выступлениями за команду клуба «Перт Глори», в которой провёл один сезон, приняв участие лишь в 1 матче чемпионата.

К составу клуба «Сентрал Кост Маринерс» присоединился в 2013 году.

Выступления за сборную 
В 2013 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Новой Зеландии. На данный момент провёл в форме главной команды страны 7 матчей.

В составе сборной был участником розыгрыша Кубка конфедераций 2017 в России.

Ссылки 
 Статистика на сайте National Football Teams 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»